Alberto Ghidoni – allenatore di sci alpino
 Amedeo Ghidoni – calciatore italiano
 Armando Ghidoni – compositore italiano
 Domenico Ghidoni – scultore italiano
 Galeazzo Ghidoni – pittore italiano fra il XVI secolo ed il XVII
 Matteo Ghidoni – pittore italiano del periodo barocco, detto anche "Matteo dei Pitocchi"
 Roberto Ghidoni – atleta italiano
 Fabio Ghidoni – attore italiano